Университет Сонмун (, ) — учебное заведение Церкви объединения Сон Мён Муна.

История 

Основан 20 марта 1989 года с целью распространения корейского языка и корейской культуры за рубежом.

С 2005 года университет отправляет студентов на волонтерские программы за рубежом. Университет имеет филиал в Сеуле.

В 2009 году дочь покойного президента Южной Кореи Пак Чон Хи вышла замуж на церемонии благословения, организованной Церковью объединения на территории кампуса университета Сонмун.

Обучение 

Имеет два кампуса — в городах Асан и Чхонан. Всего в университете 8 колледжей, 8 филиалов, 38 факультетов, 49 приемных комиссий. Основные колледжи: юридический, гуманитарных и общественных наук, естественных наук, теологический, колледж Сонхва.

Основные магистратуры и аспирантуры: общая, соцобеспечения, педагогическая, переводческая. Основные факультеты: скорой медицинской помощи, физиотерапии, зубной гигиены. Предоставляет возможность получить докторскую степень и степень магистра.

Примечания 

Университеты Республики Корея
Организации Церкви объединения